Sörby (Hagfors), een plaats in de gemeente Hagfors in het landschap Värmland en de provincie Värmlands län in Zweden
 Sörby (Öland), een plaats in de gemeente Borgholm in het landschap en eiland Öland en de provincie Kalmar län in Zweden